Paris () — третий студийный альбом французской певицы Zaz, выпущенный 10 ноября 2014 года во Франции на лейбле Warner Music

Альбом представляет собой сборник кавер-версий песен различных французских шансонье, при этом каждая из них посвящена в той или иной степени Парижу.

История создания 
Идея записать этот альбом родилась во время турне Zaz на встрече с музыкальным директором певицы и звукозаписывающей компании. По словам Изабель Жеффруа, её, как во Франции, так и за рубежом, часто просили выпустить альбом старых французских песен.

В основном речь шла о песнях Эдит Пиаф. Однако певица решила отобрать песни разных исполнителей о Париже («Всякий раз, как только я уезжаю за границу, я твержу Париж, Париж, Париж! Мы начали здесь проект Zaz, так что это тоже и способ сказать спасибо»). Она связалась с известным продюсером Куинси Джонсом (на его счету, например, работа над альбомом Майкла Джексона Thriller, первым альбомом в мире по числу продаж). Выбор продюсера по словам певицы был интуитивным, и с ним ZAZ «быстро, просто и легко» записала альбом. Выбор песен был несложен, хотя по словами Изабель Жеффруа, есть много песен о Париже, но она отбирала те, которые ей говорили о Париже больше других.. Наряду с кавер-версиями известных песен, на альбом вошли две ранее не издававшиеся песни ZAZ.

В записи альбома принимал участие Куинси Джонс, им были обработаны песни Champs Elysées, I Love Paris — J’aime Paris и J’aime Paris Au Mois De Mai ; песни дуэтом с певицей исполнили молодая певица Никки Янофски, джаз-мануш артист Тома Дютрон и мэтр французского шансона Шарль Азнавур. Также в записи участвовал известный джазовый басист Джон Клейтон. Певице в записи аккомпанировал биг-бэнд — по её словам она давно хотела записаться с большим джазовым оркестром.

Альбом выпущен на CD; кроме того, выпущен коллекционный CD, дополненный DVD-видео.

Вся прибыль от сопутствующей альбому продукции (постеры, футболки, сумки) по словам певицы будет направлена в благотворительную организацию Mouvement Colibris.

Список композиций 
Указаны авторы и исполнитель, в чьём исполнении песня наиболее известна.

Примечания

Ссылки 

Альбомы Warner Music Group
Альбомы Zaz
Кавер-альбомы
Концептуальные альбомы